Джон Карл Фридрих Ритмайстер (; , Гамбург, Германия — , Берлин, Германия) — врач-психоаналитик, немецкий учёный, советский разведчик, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, создатель «Группы Ритмайстера», член организации «Красная капелла».

Биография 
Джон Карл Фридрих Ритмайстер родился 21 августа 1898 года в Гамбурге, в Германской империи. Он был старшим сыном в обеспеченной семье. В 1917 году после окончания школы его призвали на военную службу. Служил связистом на фронтах во Франции и Италии. В 1919 году поступил в университет Магдебурга, затем обучался в Геттингене, Киле, Гамбурге и Мюнхене. В университете Мюнхена с 1926 по 1929 год изучал медицину, занимаясь исследованием психиатрическо-неврологических заболеваний. В 1929 году завершил обучение.

Трудился волонтером, как научный сотрудник в знаменитой психиатрической клинике Бургхёльцли в Цюрихе, где вошёл в кружок Юнга и посещал марксистские кружки, занимаясь организацией помощи политическим эмигрантам из Германии. В 1937 году также волонтером трудился в больнице Мюнзингена, где работал с Альфредом Шторхом. После обвинения в «коммунистической деятельности» ему было отказано в продлении вида на жительство в Швейцарии.

В 1938 году поступил врачом на работу к Генриху Шульте в психиатрическую клинику Вальдхаус в Берлин-Николасе. С началом Второй мировой войны клиника перешла в ведение Немецкого института психологических исследований и психотерапии под руководством Маттиаса Генриха Гёринга, где Джон трудился вместе с Вернером Кемпером, занимаясь не только исследованиями, но оказывая помощь евреям и интернированным иностранным рабочим.

В Берлине он познакомился с медсестрой Евой Книпер, на которой женился в 1939 году. Супруги работали в Высшей вечерней школе в Шенеберге, где помогали готовиться ученикам к получению аттестата зрелости. Здесь они познакомились с Урсулой Гётце, Лианой Берковиц, Фрицем Тилем и Фридрихом Рехмером. В этих учениках Джон нашёл людей, разделявших его антинацистские убеждения. Они образовали группу единомышленников, к которой позднее присоединился друг детства Джона, романист Вернер Краусс.

В конце 1941 года он познакомился с Харро Шульце-Бойзеном, чьи взгляды совпадали с его по всем существенным позициям. Вместе они написали программную статью Die Sorge um Deutschlands Zukunft geht durch das Land («Беспокойство о будущем Германии идет по всей стране»), в которой подвергли тщательному анализу политическую и военную ситуацию в стране. Статья была рассчитана в основном на академические круги. В акции направленной на подрыв антисоветской выставки в Берлине «Советский рай» Джон лично не участвовал, хотя в ней и участвовала вся его группа, включая жену.

Арест и казнь 
27 сентября 1942 года он был арестован гестапо в числе других членов организации «Красная капелла». 12 февраля 1943 года Имперский военный трибунал признал его виновным в государственной измене и приговорил к высшей мере наказания. 13 мая 1943 года Джон Ритмайстер был обезглавлен в тюрьме Плёцензее в Берлине. Могила Джона Ритмайстера находится на Нинштедтенском кладбище в Гамбурге.

Сочинения 
 Hier brennt doch die Welt": Aufzeichnungen aus den Gefängnis und andere Schriften. Hrsg. von Christine Teller. Gütersloh 1991

Литература 
 Karen Brecht, Volker Friedrich, Ludger M. Hermann, Isidor J. Kaminer und Dierk H. Juelich (Hrsg.): Hier geht das Leben auf eine sehr merkwürdige Weise weiter… Zur Geschichte der Psychoanalyse in Deutschland. Katalog und Materialsammlung zur gleichnamigen Ausstellung anlässlich des 34. Kongresses der Internationale Psychoanalytische Vereinigung|Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung (IPV) in Hamburg vom 28.7.-2. August 1985. Kellner, Hamburg 1985, ISBN 3-922035-98-1
 Regina Griebel sowie Marlies Coburger und Heinrich Scheel: Erfasst? — Das Gestapo-Album zur Roten Kapelle. Eine Foto-Dokumentation. Hrsg. in Verbindung mit der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. audioscop, Halle 1992, ISBN 3-88384-044-0
 Regine Lockot: Erinnern und Durcharbeiten. Zur Geschichte der Psychoanalyse und Psychotherapie im Nationalsozialismus. Fischer, Frankfurt 1985; Reprint (mit erweitertem Personenverzeichnis, ansonsten — inkl. Druckfehlern — text- und seitenidentisch) bei: Psychosozial Verlag, Gießen 2002 (PV Bibliothek der Psychoanalyse), ISBN 3-89806-171-X
 Gert Rosiejka: Die Rote Kapelle. «Landesverrat» als antifaschistischer Widerstand. — Mit einer Einführung von Heinrich Scheel. ergebnisse, Hamburg 1986, ISBN 3-925622-16-0

Ссылки 
 Мемориальный центр немецкого движения Сопротивления
 Gedenkartikel Zum 60. Todestag von Dr. John Rittmeister (2003; (PDF) — s. a. das Schlusswort zur Diskussion dieses Artikels)
 Zahlreiche und teilweise sehr eingehende Erwähnungen von John F. Rittmeister in der Dissertation von Marion Grimm Alfred Storch (1888—1962). Daseinsanalyse und anthropologische Psychiatrie. Arbeiten zur Geschichte der Medizin in Gießen Band 36. Schmitz, Gießen 2004
 John-Rittmeister-Institut für Psychoanalyse, Psychotherapie und Psychosomatik Schleswig-Holstein e.V. in Kiel

Примечания 

Марксисты
Члены Красной капеллы
Похороненные на Нинштедтенском кладбище